Le groupe A de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort effectué le  à Leipzig, a placé les équipes de l'Allemagne ( FIFA), de l'Équateur ( FIFA), de la Pologne ( FIFA) et du Costa Rica ( FIFA) dans le groupe A.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe B et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe B.

Classement

Première journée

Allemagne - Costa Rica

Pologne - Équateur

Deuxième journée

Allemagne - Pologne

Équateur - Costa Rica

Troisième journée

Équateur - Allemagne

Costa Rica - Pologne

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 18 buts ont été inscrits soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Les arbitres ont distribué 28 cartons jaunes et un carton rouge.

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

A